Georgian International Airlines (ранее известная как EuroLine) — грузинская авиакомпания со штаб-квартирой в Батуми, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские перевозки по аэропортам городов Азии и Европы.

История 
Авиакомпания EuroLine была основана в июне 2004 года и начала коммерческие перевозки в конце того же года.

В феврале 2010 года совет директоров перевозчика принял решение о переименовании авиакомпании в Georgian International Airlines с соответствующей сменой логотипа и раскраски собственных самолётов.

Маршрутная сеть

Флот 
По состоянию на 2 мая 2010 года воздушный флот авиакомпании Georgian International Airlines состоял из следующих самолётов:

Выведенные из эксплуатации 

 1 × Ан-24

Примечания

Ссылки 
 

Авиакомпании Грузии
Организации Батуми